Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 3 по 4 июня 2018 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Дэйв Уотт (Дэйв Уотт как скип стал чемпионом среди смешанных команд во 2-й раз), победившая в финале команду скипа Garion Long. Бронзовые медали завоевала команда скипа Liz Matthews.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы (4 команды в группе «A» и 3 команды в группе «B») и играют между собой по круговой системе в один круг. За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Затем на втором этапе, плей-офф, по две лучшие команды из каждой группы играют полуфиналы («1-е место в группе А» со «2-м местом в группе B» и «1-е место в группе B» со «2-м местом в группе A»). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах места ниже второго, встречаются между собой в утешительном полуфинале (проигравший занимает общее 7-е место), а затем в финале за 5-е место.

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда, кроме полуфиналов и финала — которые проводятся в 8 эндов и (если потребуется) с экстра-эндом.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Группа B 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|B1
!width=20|B2
!width=20|B3
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|-
|B1||align=left|Iain Craig  ||  * || 1:8|| 4:7|| 0 ||  || 2 || 0 || 112,0 ||3
|- bgcolor=#cfc
|B2||align=left|Garion Long || 8:1||  * || 1:6|| 1 ||  || 1 || 2 || 156,6 ||2
|- bgcolor=#cfc
|B3||align=left|Дэйв Уотт   || 7:4|| 6:1||  * || 2 ||  || 0 || 4 || 132,3 ||1
|}
 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

 Плей-офф 

 За 5—7 места Полуфинал за 6-7-е место. 4 июня, 9:15Финал за 5-е место. 4 июня, 16:45

 За 1—4 места 

(«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение)Полуфиналы. 4 июня, 9:15Матч за 3-е место. 4 июня, 16:45

техническая победа команды Liz MatthewsФинал.' 4 июня, 16:45''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Новой Зеландии в 2018 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2018 года